Rivière Michel ou Rivière à Michel peut se référer à:

Hydronymes

Rivière à Michel (rivière Péribonka), un affluent de la rivière Péribonka, coulant dans Saint-Ludger-de-Milot (MRC Lac-Saint-Jean-Est) et de Péribonka (MRC de Maria-Chapdelaine), au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière à Michel (rivière Savane), un affluent de la rivière Savane, coulant dans Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay), au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière à Michel Nord, un affluent de la rivière à Michel (rivière Savane), coulant dans Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay), au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Saint-Michel coulant dans Saint-Donat (Matawinie), MRC Matawinie), dans Lanaudière, au Québec.

Crique Michel, rivière française.
Crique Saint-Michel, rivière française.